Mau steht für:
 Mau (Einheit), vietnamesisches Längenmaß
 Katzenrassen:
 Ägyptische Mau
 Arabische Mau

geographische Objekte:
 Mau (Madhya Pradesh), Stadt in Madhya Pradesh, Indien
 Mau (Uttar Pradesh), Stadt in Uttar Pradesh, Indien
 Mau (Distrikt) in Uttar Pradesh, Indien
 Mau Summit, Pass in Kenia
 Mau-Wald, Wald in Ostafrika

Mau ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Mau (* 1962), deutscher Handballspieler, Physiotherapeut und Osteopath
 August Mau (1840–1909), deutscher Archäologe
 Benjamin Mau, deutscher American-Football-Spieler
 Carl Mau (1890–1958), deutscher Orthopäde
 Carl H. Mau (1922–1995), US-amerikanischer Theologe
 Georg Mau (1880–1967), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer

 Harald Mau (1941–2020), deutscher Kinderchirurg und Hochschullehrer
 Heinrich Mau (1843–1906), deutscher Juwelier und Theaterunternehmer
 Heinrich Mau (Pastor) von 1908 bis 1916 Prediger an der Heiligengeistkirche (Kiel)
 Heinrich August Mau (1806–1850), deutscher Theologe
 Hermann Mau (1913–1952), deutscher Historiker, Lehrer und Hochschuldozent
 Huschke Mau, unter Pseudonym auftretende deutsche Aktivistin gegen Prostitution, Autorin und ehemalige Prostituierte
 Johann August Mau (1777–1861), deutscher Theologe und Politiker
 Jon Luke Mau (* 1988), deutscher Gewichtheber
 Julian Mau (* 1987), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Jürgen Mau (1916–2007), deutscher Klassischer Philologe
 Leonore Mau (1916–2013), deutsche Fotografin
 Liesbeth Mau Asam (* 1982), niederländische Shorttrackerin
 Marlon Mau (* 1986), deutscher American-Football-Spieler
 Michael Mau (1937–2021), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker
 Rudolf Mau (1927–2021), deutscher Theologe

 Steffen Mau (* 1968), deutscher Sozialwissenschaftler
 Toni Mau (1917–1981), deutsche Malerin, Grafikerin und Hochschullehrerin
 Wladimir Alexandrowitsch Mau (* 1959), russischer Ökonom

MAU steht für:
 Medium Attachment Unit, Transceiver bei Netzwerkadaptern, siehe Transceiver #Netzwerkadapter
 Monthly Active Users, Zahl der aktiven Benutzer einer Software, App oder Website in einem Monat
 Multistation Access Unit, Komponente in Token-Ring-Netzwerken
 Musashino Art University, siehe Kunsthochschule Musashino
 Air Mauritius (ICAO-Code), Fluggesellschaft der Insel Mauritius
 Maupiti Airport (IATA-Code), Flughafen auf Maupiti, Gesellschaftsinseln, Französisch-Polynesien
 Mauretanien, UNDP- und historischer FIDE-Code
 Mauritius, ITU-Code

mau steht für:
 Huautla (ISO-639-3-Code), Sprache in Mexiko, eine der Varietäten von Mazatekisch

Siehe auch:
 Rio Mau
 Mau-Mau

Abkürzung